Река Остёр:

 Остёр (приток Десны) — река в Черниговской области Украины.
 Остёр (приток Сожа) — река в Смоленской области России.